Чуриловский — русская фамилия.

 Чуриловский, Владимир Николаевич (1898—1983) —  профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 
 Чуриловский, Николай Фавстович (1863—1938) — русский архивист и археограф.

Примечания